Pronunciación (AFI): /prte'nenθja/ (dialecto peninsular) /perte'nensja/ (resto de dialectos, de mayoría geográfica americana).

Pertenencia puede referirse a:
Posesión de un bien;
Integración social (inclusión social);
Afiliación a una organización;
Relación de pertenencia, concepto matemático;
Delito de pertenencia a banda armada, concepto jurídico.

.